Santa María del Puerto puede referirse a:

Virgen del Puerto, santa patrona de Plasencia, en Extremadura (España).
Iglesia de Santa María del Puerto, situado en Santoña, en Cantabria (España).
Santa María del Puerto (Somiedo), una parroquia del concejo de Somiedo, en el Principado de Asturias (España).
 Nombre anterior de El Puerto de Santa María.